Aardrijkskunde
 Breda (gemeente), gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
 Breda, stad in Nederland en hoofdplaats van de gelijknamige gemeente 
 Breda (Spanje), gemeente in de Spaanse provincie Girona
 Breda (Verenigde Staten), plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Breda di Piave, gemeente in de Italiaanse provincie Treviso

Biologie
Breda, spinnengeslacht

Merknaam
AnsaldoBreda, Italiaans fabrikant van rollend materieel
Breda (bier), biermerk uit Guernsey
Breda (motorfiets), motorfietsmerk
BredaMenarini, voormalig Italiaans autobusconstructeur 
Machinefabriek Breda, historische machine- en stoomlocomotievenfabrikant

Personen met de achternaam Breda
 Carl Frederic von Breda (1759–1818), Zweeds kunstschilder
 Hilde Breda (1961), Vlaams actrice
 Jacob van Breda (1788–1867), Nederlands botanicus, paleontoloog en zoöloog
 Toussaint Bréda, ook bekend als Toussaint Louverture (1743–1803)

Sport
 Roeivereniging Breda, een roeivereniging in de stad Breda

Zie ook 
 Baronie van Breda, een historisch gewest
 Beleg van Breda, een aantal krijgsepisoden rondom Breda
 Bisdom Breda
 Breda (naam)
 Geschiedenis van Breda
 Heer van Breda
 Turfschip van Breda, een krijgslist uit de Tachtigjarige Oorlog
 Vrede van Breda